Илья Семёнович Клаз (17 марта 1922, Могилёв — 22 декабря 1980) — советский писатель. Писал на белорусском и русском языках.

Биография 
Учился в Минском педагогическом институте (1939—1941). Работал в редакциях газет (в 1956—1966 годах в газете «Літаратура і мастацтва»), с 1974 в бюллетене «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». Издавался с 1940.

Произведения 
 «Жарцы» (1955)
 «Подснежники» (1958)
 «Злодзей» (1960)
 «Разбег» (1963)
 «Каменных дел мастер» (1971)
 «Заря вишнёвая» (1973)
 «По Двине на вёслах» (1975)
 «Белая Русь» (1977)
 «Потомству в пример» (1978)

Ссылки 
 Проект «Музей автографа» .

Русские писатели по алфавиту
Белорусские писатели